

Cinema 
Lo scorpione d'oro (My Favorite Blonde) – film del 1942 diretto da Sidney Lanfield

Letteratura 
Lo scorpione d'oro (The Golden Scorpion) – romanzo di Sax Rohmer del 1919
 Lo scorpione d'oro – romanzo di Mariangela Camocardi del 2004